Carmen Maria Lages Gonzalez (Barras do Maratoan, 6 de outubro de 1965) é uma poetisa brasileira.

Carmen Gonzalez é poetisa e professora de Inglês. Cursou Direito na UFPI (Universidade Federal do Piauí). Participante da antologia "Saciedade dos Poetas Vivos" (volumes I e II – 1992/1993), organizada por Leila Miccolis, para a Editora Blocos, do Rio de Janeiro.

Casada com o poeta Rubervam Du Nascimento, tem dois filhos: Inda Lages Nascimento e Rudah Lages Nascimento, residem em Teresina, capital do estado do Piauí.

Também incluída no "Catálogo da Produção Poética Impressa nos anos 1990", de 1995, pela Editora Bloch.

Obras 
 Saciedade Dos Poetas Vivos (participação – Rio, Blocos, 1992)
 Baião de Todos (coletânea, Corisco, 1996)

Poetas do Piauí
Professores do Piauí